Dennis K. Chesney – astronomo statunitense
Diana Chesney – attrice statunitense
George Tomkyns Chesney – generale e scrittore britannico
Kenny Chesney – cantautore statunitense
Marion Chesney – scrittrice britannica